Аверины — многозначный термин.

Топонимы 
 Аверины — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Аверины — деревня в Ильинском районе Пермского края.

Персоналии 
 Аверины — дворянский род.